

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 7 podstawowych 
 Michałówek – część miasta Tomaszów Mazowiecki
 Michałówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów 
 Michałówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Michałówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Michałówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna 
 Michałówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Załuski 
 Michałówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki 
 Michałówek – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin
 Michałówek – część wsi Łęka w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec